Capela kan syfta på:

Brasilien 

 Capela (kommun i Brasilien, Alagoas, lat -9,39, long -36,12), 
 Capela (ort i Brasilien, Alagoas, Capela, lat -9,41, long -36,07), 
 Capela (kommun i Brasilien, Sergipe, lat -10,43, long -37,06), 
 Capela (ort i Brasilien, Sergipe, Capela, lat -10,50, long -37,05),

Portugal 

 Capela (freguesia i Portugal), Porto, Penafiel,

Spanien 

 Capela (kommun i Spanien), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Portugalförgreningar